O torneio foi jogado por(   )equipes e usou um formato eliminatório com jogos em casa e fora. TP Mazembe da RD Congo venceu a final e tornou-se campeão da CAF pela primeira  vez.

Equipes classificadas

Rodada-Preliminar

|}
1 Augustinians FC desistiu.

Oitavas-Finais

|}
1 Diamant Yaoundé, Invincible Eleven e Bitumastic desistiu. 
2 TP Mazembe ganhou depois de um sorteio.

Quartas-Finais

|}
1 Al-Ittihad desistiu. 
2 Al-Olympic desistiu no segundo jogo.

Semi-Final

|}

Final

|}

Campeão

Ligações externas
Official website
Official MTN CAF Champions League website